Dança
La Danse (Matisse), pintura de Matisse
"A Dança", uma canção do álbum Legião Urbana, do grupo Legião Urbana
"A Dança", uma canção do grupo Polo Norte

Desambiguação